Орден Верности — название некоторых государственных наград:

 Орден Верности () — одно из названий древнего ордена Святого Губерта герцогства Бар, объявленного в 1786 году французским королевским орденом.
 Орден Верности (, ) — старейший и старший орден Великого герцогства Баден, учреждённый в 1715 году.
 Орден Верности () или Орден Совершенного согласия () — датский королевский орден, учреждённый королём Христианом VI в 1732 году для супруги, королевы Софии.
 Орден Верности () — другое название тосканского ордена Белого креста, учреждённого герцогом Фердинандом в 1814 году.
 Орден Верности ( или Ordre de la Fidélité) — французский знак отличия, учреждённый королём Людовиком XVIII в 1816 году для поощрения Национальной гвардии Парижа.

Примечания

Литература